Shinobi – spie o mercenari del Giappone feudale

Videogiochi 
 Shinobi – serie di videogiochi
 Shinobi – videogioco sviluppato dalla Sega nel 1987
 Shinobi – videogioco per PlayStation 2 del 2002

Altro 
 Shinobi – film del 2005 diretto da Ten Shimoyama
 The Shinobi – wrestler statunitense